Abdera – współczesna miejscowość i starożytne miasto na terenie obecnej Grecji
 Abdera – gmina w Grecji, w regionie Macedonia Wschodnia i Tracja
 Abdera – Abra, kolonia fenicka na Półwyspie Iberyjskim